Louros kan syfta på:

Geografi

Grekland 

 Loúros (ort), Epirus, Nomós Prevézis, 
 Kalamaki (ort i Grekland), Joniska öarna, Nomós Zakýnthou, 
 Loúros Potamós –  ett vattendrag

Robotskapade Greklandförgreningar